Endothlaspis är ett släkte av svampar. Endothlaspis ingår i ordningen Ustilaginales, klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Endothlaspis